Пьомбино — город и коммуна в провинции Ливорно в итальянском регионе Тоскана
 Пьомбинский пролив — пролив между островом Эльба и Апеннинским полуостровом
 Княжество Пьомбино — средневековое итальянское государство
 Княжество Лукка и Пьомбино — итальянское государство периода наполеоновских войн